

Turnieje kwalifikacyjne

Losowanie 
Losowanie odbyło się 23 lipca 2013 w Wiedniu.

1. Runda

Play-off 

|-

2. Runda

Turnieje kwalifikacyjne

1. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był Byåsen Trondheim.

2. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był FTC Rail Cargo Hungaria.

3. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był HCM Baia Mare.

4. turniej kwalifikacyjny 
Organizatorem  turnieju był Jomi Salerno.

Linki zewnętrzne 
 Liga Mistrzyń 2013/14 - kwalifikacje  [dostęp: 2013-08-16. ]

Przypisy 

EHF Liga Mistrzyń 2013/2014